Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2019 - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Будапеште (Венгрия) на открытых грунтовых кортах. Турнир берёт своё начало с 2017 года. Этот, в текущем году, третий по счёту. Турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Нынешний турнир состоится с 22 по 28 апреля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

1 Рейтинг на 15 Апреля 2019

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Аттила Балаж
  Марин Чилич
  Мате Валкуш

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Янник Маден
  Миомир Кецманович
  Ллойд Джордж Харрис
  Филип Краинович

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL) 
  Сергей Стаховский
  Янник Синнер
  Маттиас Бахингер

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

Венгрия
Теннис
Апрель 2019 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Открытый чемпионат Венгрии по теннису